La ville d'Alep en Syrie a été assiégée ou attaquée à plusieurs reprises au cours de son histoire. Le siège d'Alep désigne notamment :

 le  de 637 par les Arabes de Khalid ibn al-Walid ;
 le siège d'Alep par l'armée du califat fatimide sous Manjoutakin du printemps 994 à  ;
 le siège d'Alep de 1124 par Baudouin II de Jérusalem ;
 le  de 1260 par les Mongols de Ketboğa ;
 le siège d'Alep de 1400 par les Turco-Mongols de Tamerlan ;
 le siège d'Alep de 1520 par Janbirdi al-Ghazali, gouverneur de Syrie révolté contre le sultan ottoman Soliman ;
 le siège d'Alep de 1819-1820 pendant une révolte des janissaires ; 
 la bataille d'Alep de 1918, prise de la ville par les troupes chérifiennes et britanniques pendant la Première Guerre mondiale ;
 le siège d'Alep de 1980 par Hafez al-Assad ;
 la bataille d'Alep de 2012-2016, lors de la guerre civile syrienne.

Alep
Alep